

Patronyme 
 Aaron Downey (né en 1974), joueur canadien de hockey sur glace.
 Brian Downey (batteur) (né en 1951), batteur irlandais de Thin Lizzy (1970-1983).
 Brian Downey (acteur) (né en 1944), acteur canadien.
 Doug Downey (né en 1970), homme politique canadien en Ontario
 Michelle Downey, actrice américaine.
 Morton Downey Jr. (1933-2001), acteur et chanteur américain.
 Robert Downey Jr. (né en 1965), acteur américain
 Robert Downey Sr. (1936-2021), réalisateur, acteur et scénariste américain
 Rod Downey (né en 1957), mathématicien et informaticien néo-zélandais et australien.
 Roma Downey (né en 1960), actrice et productrice britannique.

Localité 
 Downey est une ville située au sud-est du Comté de Los Angeles ;
 Downey est une ville de l'Idaho.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis